Steinwies ist der Ortsname von

 Steinwies (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinwies (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steinwies (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Steinwiesen